Kavli ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Kavli (1878–1970), norwegischer Maler
 Fred Kavli (1927–2013), norwegisch-amerikanischer Unternehmer